Wifstrand ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Wifstrand (1901–1964), schwedischer Gräzist
 Naima Wifstrand (1890–1968), schwedische Schauspielerin